Cette liste des tremblements de terre au Chili comprend tous les grands séismes qui se sont sentis ou qui ont eu leur épicentre dans les limites actuelles du Chili.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
Listes de séismes

Liens externes 
  listés ci-haut
 Servicio sismológico Universidad de Chile, .
 Historic World Earthquakes: Chile, United States Geological Survey.

Seisme
Chili